Bogufał, auch Boguchwał, latinisiert Bogufalus, ist der Name von:
 Bogufał I., 1142–1146 Bischof von Poznań (Posen)
 Bogufał II., 1242–1253 Bischof von Poznań (Posen)
 Bogufał III., 1254–1265 Bischof von Poznań (Posen)